Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll för herrar spelas sedan 1933 för att avgöra vilka lag som får spela Världsmästerskapet i fotboll för herrar. Värdnationens landslag är direktkvalificerade, och under perioden 1938–2002 var de regerande mästarna också tilldelade en plats till VM.

Historia 
Vid den första VM-kvalmatchen i fotboll någonsin vann Sverige med 6-2 över Estland i Stockholm den 11 juni 1933.

Inför den första turneringen, som spelades i Uruguay 1930, spelade det inget kvalspel. De lag som anmälde sig fick delta. Inför 1934 års turnering infördes kvalspel, uppdelat per världsdel. Till 1934 års turnering fick Italien kvalificera sig, trots att landet var värd för VM. Sedan 1938 års turnering fram till 2002 var värdlandet automatiskt tilldelade en plats i VM, eftersom man ville ha med hemmalaget för att öka publikintresset. Från och med 2006 års slutspel måste även de regerande världsmästarna kvala in.

Sveriges prestationer och kval till världsmästerskapet i fotboll för herrar 
Sveriges herrlandslag i fotboll har kvalat in till VM år: 1934, 1938, 1950, 1958, 1970, 1974, 1978, 1990, 1994, 2002, 2006 och 2018. Bästa kvalet gjordes 2018, då man vann 3 utav 5 matcher för att gå vidare till kvartsfinal i turneringen.

Kvalplatser 
Tabellen nedan visar antal platser som varje kontinent tilldelats i respektive VM-slutspel. Till första VM-turneringen 1930 spelades inget kval, alla som ville fick delta. Till den andra turneringen 1934 tvingades även värdlandet att delta i kvaltävlingarna.

Noteringar

Fotbollslandslag är ibland inte riktigt detsamma som nationalstater 
Fotbollslandslag är ibland inte riktigt detsamma som nationalstater. Exempelvis har Färöarna ett landslag trots att de tillhör Danmark och Storbritannien är av historiska skäl uppdelat i fyra fotbollslandslag: England, Wales, Skottland och Nordirland. Även det lilla territoriet Gibraltar, som tillhör Storbritannien, har ett eget landslag

Oceanien 
Oceanien har aldrig haft någon given plats i VM, utan segrarna där har först fått kvala vidare mot lag från andra delar av världen. Det första oceaniska laget som deltog var Australien år 1974 och 2006. År 2010 innehöll VM för första gången två lag från Oceanien när både Australien och Nya Zeeland deltog men Australien räknas numera till den Asiatiska fotbollsorganisationen AFC. Ofta har de oceaniska lagen "stupat på mållinjen", och många förespråkar att Oceanien i alla fall bör få en garanterad plats.

VM-kvalet lottas, men i Sydamerika spelar sedan kvalet till VM 1998 alla medlemmarna av Conmebol hemma och borta i ett gruppspel där alla möter alla.

Tidpunkt då kvalspelet börjar och slutar 
När kvalspelet börjar och slutar har varierat mellan zoner och år. Kvalen till VM 1934-1954 började alltid året före huvudturneringen. Tidigare spelades kvalmatcher ibland in på samma år som huvudturneringen, men numera brukar allt kval avslutas senast i november året före slutspelet. I Sydamerika börjar kvalet oftast tre år före huvudturneringen. I Europa brukar kvalspelet påbörjas strax efter Europamästerskapet i fotboll, det vill säga två år före VM. I Afrika startade VM-kvalet tidigare två år före VM, men från kvalet till VM 2006 började man spela redan tre år före VM.

Kvalet till VM 1958 i Sverige började 1956, vilket innebar att kvalmatcher för första gången spelades redan med två kalenderår kvar till VM. Detta var även sista gången som kvalmatcher spelades samma år som huvudturneringen. Kvalet till VM 1974 i det dåvarande Västtyskland startade 1971, vilket innebar att kvalmatcher för första gången spelades redan med tre kalenderår kvar till VM. Det var matchen Malta-Ungern, men därefter spelades inget VM-kval tre år före huvudturneringen förrän inför VM 2006, då Afrika och Sydamerika började kvala 2003. I kvalet till VM 1954 i Italien vann USA mot Mexiko i en direkt avgörande kvalmatch som spelades bara tre dagar inpå VM.

Kvalet till VM 1954 i Schweiz innebar att kvalmatcher spelades för första gången i Sydamerika, tidigare var sådana planerade men då hade alla sydamerikanska lag automatiskt kvalificerat sig då flera lag av olika anledningar dragit sig ur.

Summary

Referenser

Noter

Externa länkar 

 FIFA World Cup Preliminär tävlingsstatistik  (från Fifa)
 FIFA World Cup Preliminär historik (från Fifa)
 Fifa World Cup 2010 Regulations
 33 facts you need to know about the 2010 FIFA World Cup preliminary competition